Die Abierto Zapopan 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Guadalajara. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2019 und fand vom 11. bis 16. März 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Abierto Zapopan 2019 fand am 9. und 10. März 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2019
Tennisturnier in Guadalajara (Mexiko)